Порус (, , , , ) — еврейская фамилия.
Варианты — ; .

«Порус», как фамилия, произошла от созвучного еврейского корня «параш», означающего «толкование, трактовка». У этого же корня «параш» есть другая трактовка; «аскет, отшельник, обособленный».

«Прушим» (то, что в русской транскрипции стало звучать как «фарисеи») — так назывались приверженцы одного течения в иудаизме после разрушения Второго Храма. Так же называли литовских ортодоксов — учеников Виленского гаона.

О жизни порушей в еврейских общинах Бреста писал Ехезкель Котик.

Корень «паруш» содержится в фамилии :he:נפתלי צבי פרוש — раввина Фельдмана 1823 года рождения из Бобруйска, взявшего эту фамилию. Им была заложена известная династия раввинов.

Примечания 

Фамилии по алфавиту
Еврейские фамилии